Senta (stad), een stad in de Servische provincie Vojvodina
 Senta (geslacht), een geslacht van nachtvlinders uit de familie Noctuidae
 Senta (schip, 1917), een Noors stoomvrachtschip